Апшо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Рьом-э-Монтань. Округ коммуны — Морьяк.

Код INSEE коммуны — 15009.

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к югу от Парижа, в 70 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 45 км к северо-востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 209 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 124 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 82 были экономически активными, 42 — неактивными (показатель активности — 66,1 %, в 1999 году было 71,2 %). Из 82 активных работали 75 человек (47 мужчин и 28 женщин), безработных было 7 (1 мужчина и 6 женщин). Среди 42 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь